Спи́сок са́мых населённых комму́н Фра́нции содержит все коммуны с населением больше 30 000 жителей, согласно официальным данным. Сведения на 1 января 2013 года предоставлены Национальным институтом статистики и экономических исследований Франции (INSEE) в конце 2015 года. Эти данные представляют официальное население коммун на 1 января 2016 года.

В данной статье перечислены коммуны 96 континентальных департаментов, 4 из 5 заморских департаментов, Сен-Пьер и Микелон и две старые коммуны в Гваделупе, объединённые в заморское сообщество в 2007 году (Сен-Мартен и Сен-Бартелеми), даты переписей в которых сопоставимы. Три заморские коммуны с населением больше , где переписи были проведены в другие годы (, Мамуцу и Нумеа) указаны для справки.

Данные переписей до 2004 года нельзя напрямую сравнивать с более свежими, так как с 2004 года изменилась методика подсчёта. Существует система подгонки данных для объединённых коммун.

INSEE привёл оценки населения в 2005 (на 1 января 2004), 2006 (на 1 июля 2004) и 2007 (на 1 января 2005) для нескольких крупных коммун со значительно более сильными отклонениями, чем предсказывалось. Вместо максимума в 1 % для одиннадцати коммун получились отличия в 3 % и больше (к примеру, для Шамбери отклонение составило 4,6 %). Марсель сообщил об убыли на 1 января 2004 года (), однако данные статистики свидетельствовали об увеличении на  по состоянию на 1 января 2005 года (), что нельзя было объяснить приведёнными причинами.

Список 
Нижеприведённая таблица содержит все коммуны, где по состоянию на 2013 год было зарегистрировано более 30 000 человек на основании закона № 2015-1851 от 29 декабря 2015 года, зафиксировавшего население метрополии, заморских департаментов, кроме Майотты, Сен-Бартелеми, Сен-Мартена и Сен-Пьер и Микелон. Коммуны Мамуцу в Майотте и Нумеа в Новой Каледонии имели более 30 000 человек в 2013 году, но ввиду проведения переписей в отличное от остальных территорий время их население приведено по данным последней переписи, случившейся позже материковой части страны.

Примечания 

 
Франция
Списки:Франция